Union des Artistes modernes (France, 1929-1958)
 Université Abdou Moumouni, (Niamey, Niger)
 Université Adam Mickiewicz, (Poznań, Pologne)
 Université autonome de Madrid, (Madrid, Espagne)
 Université autonome métropolitaine, (Mexico, Mexique)